Příjmení Dědek, přechýleně Dědková, nese více různých osobností:

 Dalibor Dědek (* 1957) – český podnikatel, mecenáš a spolumajitel skupiny firem JABLOTRON
 Honza Dědek (* 1972) – český novinář
 Oldřich Dědek (herec) (1920–1973) – český herec
 Oldřich Dědek (* 1953) – český ekonom, viceguvernér ČNB
 Václav Dědek (1910–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ, ředitel Severočeského nakladatelství v Liberci
 Václav Dědek (1925–???) – organický chemik

Česká příjmení